San Matías bezeichnet:
San Matías Tlalancaleca, Landkreis (Municipio) in Mexico
Municipio San Matías, Landkreis (Municipio) im Departamento Santa Cruz, Bolivien
San Matías (Santa Cruz), Provinzhauptstadt dieses Landkreises im bolivianischen Departamento Santa Cruz
San Matías (El Salvador), Stadt in El Salvador
Golfo San Matías, Bucht an der argentinischen Atlantikküste